Grjotgard (nórdico antiguo: Griútgarðr), es un nombre masculino de origen escandinavo; la etimología del nombre es una combinación de *grjót (roca) y *garðr (protección). Fue muy popular en la Era vikinga, actualmente casi en desuso.

Puede referirse a:

 Grjotgard Herlaugsson, vikingo y primer jarl de Lade en el .
 Grjotgard Håkonsson, vikingo del .

Referencias 

Nombres escandinavos